Morton Township ist der Name folgender Townships in den Vereinigten Staaten:

 Morton Township (Illinois)
 Morton Township (Iowa)
 Morton Township (Kansas)
 Morton Township (Michigan)
 Morton Township (Boyd County, Nebraska)
 Morton Township (Knox County, Nebraska)
 Morton Township (North Dakota)
 Morton Township (South Dakota)